De Telenet Trophy is een golftoernooi van de Europese Challenge Tour. Het werd is 2011 gespeeld van 26 - 29 mei op de Marache-baan van de Royal Waterloo Golf Club. Het prijzengeld van de Telenet Trophy is gestegen naar € 160.000, waarvan € 25.000 naar de winnaar ging.

Titelhouder was Lee Slattery uit Engeland, die op Rinkven zijn eerste overwinning op de Challenge Tour behaalde. Hij kwam zijn titel niet verdedigen omdat in 2011 deel uitmaakte van de Europese Tour.

Verslag

Ronde 1
Beste Belg van de ochtendronde was Nicolas Vanhootegem die het toernooi vier jaar geleden won. De enige Nederlander in de ochtendronde was Jurrian van der Vaart. Aan de leiding ging Grant Jackson die ondanks de windkracht 6 een score van -5 maakte.In de middagronde speelde onder meer Branden Grace, die na 9 holes op -3 stond ondanks een dubbel-bogey op zijn eerste hole. Hij eindigde met -4 op de 2de plaats samen met Ricardo Santos, David Vanegas en Oliver Whiteley.

Ronde 2

Benjamin Hebert maakte op dag 2 een ronde van 67, gelijk aan het toernooirecord, maar dit was niet genoeg om de cut te halen.

Federico Colombo en Oliver Whiteley deelden de eerste plaats met een totaal van -4. Op een gedeeld derde plaats stonden Bjørn Åkesson, Ariel Cañete, Grant Jackson, Benjamin Miarka, Ricardo Santos en David Vanegas met -3.

Nicolas Vanhootegem en amateur Kevin Hesbois (net terug uit de Verenigde Staten waar hij studeert) waren de beste Belgen. Zij deelden de 26ste plaats met negen andere spelers.

De grote verrassing van de dag was Walker Cup speler Tommy Fleetwood, die in 2008 op het Brits Amateur de finale van Reinier Saxton verloor. Hij verbrak het baanrecord met een score van 65 en ging aan de leiding.

Ronde 3
Nog steeds veel windvlagen. Een ouderwetse baan met vanwege de heuvels enkele blinde afslagen. Veel behulpzame leden die daar op de uitkijk stonden. Greens van enkele par-4 holes waren bijna met deze wind met de aflag te bereiken. Pierre Relecom maakte daar op vier holes goed gebruik van en maakte met 66 de beste dagronde.
Twee Portugezen deden het goed, Ricardo Santos deelde de leiding en José-Filipe Lima stond op de 3de plaats samen met Oliver Whiteley.

Ronde 4
Nadat Andrew Tampion in 2010 slechte resultaten behaalde, overwoog hij te stoppen als playing professional. Hij ging terug naar Melbourne en ging een paar maanden als bouwvakker wat geld verdienen. In april 2011 besloot hij nog eenmaal een poging op de Challenge Tour te wagen en dat bleek een goede beslissing te zijn. Met een laatste ronde van 66 won hij de Telenet Trophy en ruim € 25.000.
 Leaderboard

Scorecard

De spelers
Er doen 156 spelers mee waarvan 106 van de rangorde van de Challenge Tour.

De andere 50 plaatsen zijn bestemd voor 34 uitnodigingen, 10 Belgische porfessionals en 6 amateurs.

Externe links
 Website Challenge Tour
 Website toernooi

Europese Challenge Tour 2011
Lasne
Golftoernooi in België
Sportevenement in Waals-Brabant
Sport in Waterloo